Кнежица може бити:

 Кнежица (Козарска Дубица), насеље у општини Козарска Дубица, Република Српска, БиХ
 Кнежица (Петровац), насеље у општини Петровац, Република Србија
 Кнежица (Дољевац), насеље у општини Дољевац, Нишавски округ, Република Србија
 Кнежица (Дубровник), насеље у граду Дубровнику, Република Хрватска

или

 Кнежица (ријека), лијева притока Мљечанице на подручју општине Козарска Дубица